Albina Scacchetti – sindacalista italiana
 Chiara Scacchetti – pallavolista italiana
 Luca Scacchetti – architetto e designer italiano
 Paride Scacchetti – ciclista su strada italiano
 Vittorio Scacchetti – calciatore italiano